

Arte 
Massimo Torini – personaggio del videogioco Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Geografia 
 Torini (o Tort’in, Tort’n, Tortni, Dort’ni, Torini) – antico nome del villaggio armeno di Antarashat

Pagine correlate 
 Torino (disambigua)
 Turini
 Torrini